kraby (Brachyura) – skorupiaki 
 Krab – mgławica w gwiazdozbiorze Byka
 Krab – polski samochód wyścigowy
 AHS Krab – polska armatohaubica
 Krab – rosyjski podwodny stawiacz min